Samuel (Bíblia) — profeta bíblico
Samuel (cantigueiro) — cantor português
Samuel (Soure) — freguesia do distrito de Coimbra, Portugal

Desambiguações de antropônimos